Нокаут — спортивний термін.
 «Нокаут» — кінофільм.
  — метод виключення окремих генів у клітині чи організмі